Osoby o tym nazwisku:
 Brad McCrimmon – kanadyjski hokeista
 Jamie McCrimmon – postać fikcyjna związana z brytyjskim serialem science-fiction pt. Doktor Who